Le métatarse est l'ensemble de cinq os longs du pied du squelette humain.
Le métatarse est un ensemble d'os dans la patte des tétrapodes (dont les humains, voir plus haut).
Le métatarse est parfois le nom donné au tarse porté par la troisième paire de patte de l'insecte.